Бухарестский договор 1916 года — договор подписанный между Румынией и странами Антанты а в Бухаресте. Договор оговаривал условия, при которых Румыния соглашалась присоединиться к Первой мировой войне на стороне Антанты, в частности обещания территориальных приобретений за счет Австро-Венгрии. Подписавшие стороны обязались хранить в тайне содержание договора до заключения общего мира.

Переговоры 
В 1915 году подполковник Кристофер Томсон, свободно говоривший по-французски, был отправлен в Бухарест в качестве британского военного атташе по инициативе Китченера по вовлечению Румынии в войну. Но когда он там был, он быстро сформировал мнение, что неподготовленная и плохо вооружённая Румыния, столкнувшаяся с войной на трёх фронтах против Австро-Венгрии, Турции и Болгарии, будет обузой, а не активом для союзников. Это мнение было отвергнуто Уайтхоллом, и он подписал (с предчувствием) Военную конвенцию с Румынией 13 августа 1916 года. Томпсон стал главой британской военной миссии.

Условия 
Предлагаемая демаркационная линия с Венгрией. Отметим, что договор 1916 года не передал Бессарабию Румынии.

Договор состоял из двух частей: политического договора (семь статей) и военной конвенции (семнадцать статей). Румынское правительство должно было объявить войну Австро-Венгрии, в соответствии с положениями военной конвенции, не позднее 28 августа (новый стиль), согласно политическому договору. Взамен она должна была получить следующие территории:

 Трансильвания , Крижана и Марамуреш, территории, управляемые Венгрией, но с этническим румынским большинством и венгерским и немецким меньшинствами, с западной границей, доходящей до реки Тиса .
 Вся территория Баната находилась под управлением Венгрии со смешанным румынским (37,42 %), немецким (24,50 %), сербским (17,97 %) и венгерским (15,31 %) населением.
 Большая часть Буковины (весь регион, кроме части к северу от реки Прут), территория, управляемая Австрией, с румынским большинством населения.

Точные границы, предусмотренные договором, были границами довоенной Румынии (статья I) и теми, которые ей было разрешено присоединить из Австро-Венгрии, до демаркационной линии, описанной в статье IV: Линия разграничения начнется на Пруте в точке нынешней границы между Румынией и Россией возле Новосулицы и будет подниматься по этой реке до границы Галиции в месте слияния Прута и Церемоса . Оттуда он будет следовать по границе Галиции и Буковины, а также Галиции и Венгрии до мыса Стиг (холм 1655 г.). С этого момента он будет следовать по линии разделения Тайсс и Визо, пока не достигнет Тайсса в деревне Требуза вверх по течению от места, где он соединяется с Визо. С этого момента он будет спускаться по тальвегу.реки Тайсс на 4 километра вниз по течению от её слияния с Самосом, оставляя деревню Вашарошнамень в Румынии. Затем он продолжится в юго-западном направлении до точки в 6 км (3,7 миль) к востоку от города Дебрецен . С этого момента, она достигнет Crish (КОРОС) 3 км (1,9 миль) вниз по течению от союза двух его притоков (в White Crish и Swift Crish). Затем он присоединится к Тейссу на линии с деревней Альгьё, к северу от Сегеда, проходя к западу от деревень Орошхаза и Бекессамсон.; В 3 километрах (1,9 мили) от последнего он сделает небольшой поворот. От Альгьё линия будет спускаться по тальвегу Тайсса до его впадения в Дунай и, наконец, пойдет по тальвегу Дуная до нынешней границы Румынии.В статье IV Румыния также обязалась не строить укреплений напротив Белграда и возместить сербам из Баната их собственность, если они эмигрировали из Румынии в течение двух лет после заключения мира.

В статье V политической конвенции подписавшие пообещали не заключать сепаратный мир, а также обязали Великобританию, Францию, Италию и Россию позволить Румынии аннексировать территории, указанные в статье IV, в результате мирного договора. Антанта также гарантировала Румынии равные права со своими союзниками на Мирной конференции в статье VI политического договора. Статья VII обязывала подписавших сторон хранить конвенцию в секрете до подписания общего мира.

Международные договоры Великобритании
Международные договоры Италии
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Румынии
Договоры Франции периода Третьей республики
Договоры Первой мировой войны
Август 1916 года
1916 год в политике